Alfonso III av Este, född 1591, död 1644, var en monark (hertig) av Modena och Reggio från 1628 till 1629. Han var gift med Isabella av Savojen som var dotter till Karl Emanuel I av Savojen och hans fru Katarina Mikaela av Österrike.

Antavla

Referenser
 

Män
Födda 1591 
Avlidna 1644
Modenas regenter
Personer från Ferrara
Huset Este